Джинн:
 Джинн — фантастическое существо, дух; упоминается в Коране и в восточных сказках (например, в «Сказках тысячи и одной ночи»).
 «Джинн» — высшая национальная кинопремия Канады.
  «Джинн» («Джин», «Ginn», «The Genies») — украинско-испанская инди-рок-группа.

 «Джинны» — симфоническая поэма Сезара Франка (1884).
 «Джинны» — французский фильм 2010 года.

См. также 
 Джин (значения)
 Джинни
 Джинни (Дисней)